CAST se može odnositi na:

 Каст, naselje
 Kalpastatin, oznaka proteina